GMS (motorfiets), een historisch merk wegracemotoren.
 GameMaker Studio, een game-engine waarmee spellen ontwikkeld kunnen worden.
 Geïntegreerd Meldkamer Systeem, een softwarepakket voor samenwerking tussen meldkamers van diverse hulpverleningsinstanties en de eenheden op straat.
 Groot Motorschip, aanduiding voor niet-commerciële schepen met een lengte van ten minste 20 meter maar ten hoogste 40 meter.
 Genetisch Manlijk Steriel , aanduiding voor genetische manlijke steriliteit.
 Gladheidsmeldsysteem, ondersteunt de wegbeheerder met sensoren in het wegdek.